Erin Taylor Foster (nascido em 23 agosto de 1982; Los Angeles, Califórnia) é uma atriz estadunidense. Ela se tornou mais conhecida por seu papel como Heather, a inimiga de Marissa Cooper em The O.C.. Ela é a filha de David Foster.

Filmografia 
 Still Waiting... (2009) - Kristy
 Castle (2009) - Skye Blue
 He's Such a Girl (2007) - Tara Peters
 The O.C. (TV, 2005&2006) - Heather
 The Darkroom (2006) - Kimberly
 House MD (TV, 2005) - Dr. Petra Gilmar/Second Applicant
 American Dreams (TV, 2005) - Sky
 Gilmore Girls - Cheryl
 Cellular (2004) .... Surf Girl
 Reno 911! (TV, 2004) - Garcia's Hooker
 CSI: Crime Scene Investigation (TV, 2004) - Crackhead Girl
 Judging Amy (TV, 2002) - Gerry
 Roswell (TV, 2002) - Susie

Ligações Externas 

Atores dos Estados Unidos
Naturais de Los Angeles